40-е Народное собрание Болгарии осуществляло законодательную власть в Болгарии с 11 июля 2005 по 25 июня 2009 года. За время своего полного 4-летнего мандата оно приняло 718 законов, две поправки к конституции и шесть кодексов.
 
Выборы в 40-е народное собрание проводились 25 июня 2005 года и дали следующие результаты:

Депутатские места в однопалатном, 240-местном парламенте распределялись так:

См. также 
 Народное собрание Болгарии

Народное собрание Болгарии